Kenedy (Texas)
 Condado de Kenedy

Ou ainda:

 Kennedy

Desambiguação

ru:Kenedy